Chelva bezeichnet:

 Chelva (Valencia), eine Gemeinde in der Provinz Valencia, Spanien
 Chelva (Rebsorte), eine weiße, autochthon spanische Rebsorte